Baggård kan syfta

 Baggård, Ekenäs – en by i Ekenäs, Finland
 Baggård, Nordmalings kommun – en av de medeltida byarna i Nordmalings kommun